As Eliminatórias Americanas para Copa do Mundo de Rugby de 2003 na Austrália, foi realizadas entre os dias 6 de outubro de 2001 e 7 de setembro de 2002. O torneio classificou dois seleçãos diretamente, e uma seleção para a repescagem.

Fase 1 Grupo do Norde
Campeonato de Rugby do Caribe de 2001

 qualificada fara 2 Fase e Campeão do Caribe de 2001

Fase 1 Grupo do Sul
Campeonato Sul Americano de Rugby 2001 de Segunda Divisão

 qualificada para 2 Fase.

2 Fase 

 venceu no placar agregado por 20 a 10 e se classificou para 3 Fase.

3 Fase 

 qualificada para 4 Fase.

4 Fase 

 e  qualificadas para Copa do Mundo de Rugby 2003.
 qualificada para Repescagem.

Ver também 
 Eliminatórias da Copa do Mundo de Rugby de 2003

Ligações externas 
Rugby World Cup 

Copa do Mundo de Rugby